Música
 Promises (banda)
 Promise (álbum de Sade)
 Promise (canção de Ciara)
 Promises (canção de Def Leppard)
 Promises (canção de Wiz Khalifa)

Outros usos
 Promises (filme), documentário israelense
 Promise City, localidade nos Estados Unidos

Desambiguação